Mountain Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Mountain Island (Kentucky)
 Mountain Island (Alleghany County, North Carolina)
 Mountain Island (Gaston County, North Carolina)
 Mountain Island (Madison County, North Carolina)
 Mountain Island (South Carolina)